Nestori Lähde (né le  à Nokia en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Formé au Ilves Tampere, il passe cependant rapidement au Tappara Tampere pour terminer ses années juniors. Ses premiers coups de patin dans les championnats séniors ce fait avec la sélection junior de l'équipe nationale finlandaise qui participe à la seconde division finlandaise. L'année suivante, il fait ses débuts en SM-liiga avec le Tappara Tampere. Durant les années qui suivent, il devient un joueur régulier avec le Tappara malgré de nombreux prêts à des équipes de la Mestis dont trois fois au Lempäälän Kisa où il signe un contrat en 2012. Lähde y reste seulement deux saisons dont l'une réduite par un prêt au TPS Turku. À la suite de passages rapides au Jukurit Mikkeli puis au Keuruun Pallo Hockey Team, il revient en Liiga en passant au Lukko Rauma. En 2016, il retourne au Jukurit Mikkeli qui avait précédemment été promu en Liiga. Le , malgré une saison marquée par une blessure qui l'a limité à seulement sept matchs joués, il signe une prolongation de contrat d'un an avec le Jukurit.

En équipe nationale 
Lähde représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Ilves Tampere U16 ||Jr. C SM-sarja ||21 ||17 ||13 ||30 ||20 ||3 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2005-2006 ||Ilves Tampere U18 ||Jr. B SM-sarja ||32 ||17 ||14 ||31 ||16 ||7 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 ||Tappara Tampere U18 ||Jr. B SM-sarja ||12 ||5 ||5 ||10 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Tappara Tampere U20 ||Jr. A SM-liiga ||39 ||8 ||8 ||16 ||65 ||10 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2007-2008 ||Tappara Tampere U20 ||Jr. A SM-liiga ||42 ||13 ||9 ||22 ||77 ||3 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2007-2008||Suomi U20 ||Mestis ||10 ||2 ||2 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Tappara Tampere U20 ||Jr. A SM-liiga ||28 ||11 ||9 ||20 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Tappara Tampere || SM-liiga ||11 ||1 ||0 ||1 ||6 ||3 || 1||0 ||1 ||2
|-
|2008-2009||Hokki Kajaani ||Mestis ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Suomi U20 ||Mestis ||11 ||4 ||2 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Tappara Tampere U20 ||Jr. A SM-liiga ||16 ||7 ||7 ||14 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Tappara Tampere ||SM-liiga ||33 ||6 ||2 ||8 ||33 ||9 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2009-2010||Lempäälän Kisa ||Mestis ||8 ||2 ||0 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Tappara Tampere U20 ||Jr. A SM-liiga ||2 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011||Tappara Tampere ||SM-liiga ||36 ||3 ||0 ||3 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011||Lempäälän Kisa ||Mestis ||9 ||4 ||2 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Tappara Tampere ||SM-liiga ||57 ||2 ||2 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012||Lempäälän Kisa ||Mestis ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Lempäälän Kisa ||Mestis ||25 ||2 ||7 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013||TPS Turku ||SM-liiga ||21 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||Lempäälän Kisa ||Mestis ||49 ||6 ||11 ||17 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014||Jukurit Mikkeli ||Mestis ||6 ||3 ||0 ||3 ||4 ||18 ||3 ||3 ||6 ||29
|-
|2014-2015 ||Jukurit Mikkeli ||Mestis ||55 ||9 ||9 ||18 ||54 ||11 ||2 ||0 ||2 ||8
|-
|2015-2016 ||KeuPa HT ||Mestis ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016||Lukko Rauma ||Liiga ||55 ||0 ||2 ||2 ||35 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2016-2017 ||Jukurit Mikkeli ||Liiga ||60 || 4 || 2 || 6 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 ||Jukurit Mikkeli ||Liiga ||7 || 0 || 1 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 ||Jukurit Mikkeli ||Liiga ||55|| 1|| 2|| 3|| 22 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2019-2020 || GKS Katowice || PHL || 46|| 6|| 16|| 22|| 47 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0

En équipe nationale 

| 2004-2005 || International U16 || 6 || 2 || 3 || 5 || 25 ||  || 
|-
| 2005-2006 || International U17 || 12 || 0 || 2 || 2 || 4 ||  || 
|-
| 2006 || Défi mondial des moins de 17 ans || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||  ||
|-
| 2006-2007 || International U18 || 11 || 3 || 2 || 5 || 4 ||  ||
|-
| 2007 || Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 ||   place
|-
| 2008 || Championnat du monde junior || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || -3 ||  place
|-
| 2009 || Championnat du monde junior || 6 || 2 || 0 || 2 || 2 || -1 ||  place

Références 

Naissance en août 1989
Naissance à Nokia
Joueur finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Keuruun Pallo Hockey Team
Joueur du HK GKS Katowice